Писку има више значења:

 Писку (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Писку (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Општина Писку (Галац), општина у округу Галац у Румунији